Палінодія (трактат) — твір полемічної літератури, написаний З. Копистенським
 Падінодія (жанр) — літературний жанр, віршований твір, суть якого полягає у відмові автора від своїх поглядів.